Tinne ist der Familienname folgender Personen:

 Alexine Tinne (1835–1869), niederländische Abenteurerin und Afrikaforscherin

Tinne steht für:
 Haus Tinne, Herrenhaus in Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Tinne / Nehder Kopf
 Tinne (Einheit), ein altes Schweizer Volumenmaß

Siehe auch:
 Tinnen